

Patronyme 

 Dawn Wofford (1936-2015), cavalière britannique de saut d'obstacles ;
 Harris Wofford (1926-2019), homme politique américain ;
 James C. Wofford (1944-2023), cavalier américain ;
 John Wofford (1931-2021), cavalier américain ;
 William Tatum Wofford (1824-1884), officier pendant la guerre américano-mexicaine et un général dans l'armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession.

Bâtiment 
 Le Wofford Lookout Complex, ensemble architectural américain comprenant une tour de guet, dans le comté d'Otero, au Nouveau-Mexique.